Amerikai Egyesült Államok
 Independence (Colorado)
 Independence (Indiana)
 Independence (Iowa)
 Independence (Calaveras megye, Kalifornia)
 Independence (Inyo megye, Kalifornia)
 Independence (Kansas)
 Independence (Kentucky)
 Independence (Louisiana)
 Independence (Hennepin megye, Minnesota)
 Independence (St. Louis megye, Minnesota)
 Independence (Mississippi)
 Independence (Missouri)
 Independence (New York)
 Independence (Barbour megye, Nyugat-Virginia)
 Independence (Clay megye, Nyugat-Virginia)
 Independence (Jackson megye, Nyugat-Virginia)
 Independence (Preston megye, Nyugat-Virginia)
 Independence (Cuyahoga megye, Ohio)
 Independence (Defiance megye, Ohio)
 Independence (Oklahoma)
 Independence (Oregon)
 Independence (Tennessee)
 Independence (Texas)
 Independence (Uintah megye, Utah)
 Independence (Wasatch megye, Utah)
 Independence (Virginia)
 Independence (Washington)
 Independence (Wisconsin)
 Independence megye, Arkansas

Film
 Independence, 1976-os film
 Independence, 1999-es film

Zene
 Independence, Kosheen-album
 Independence, Lulu-album

Sport
 Charlotte Independence, észak-karolinai labdarúgócsapat
 Philadelphia Independence, pennsylvaniai labdarúgócsapat